Lillico est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1872-1966), homme politique australien en Tasmanie
 (1905-1994), homme politique australien en Tasmanie

Toponyme

Lillico Beach Conservation Area, zone protégée en Tasmanie
Lillico, banlieue de Devonport en Tasmanie
, ville de l'État de Victoria

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme